Tammik (estonsky „doubrava“) může být:

jméno několika přírodních výtvorů v Estonsku:

 Lepna tammik — chráněná doubrava v obci Valjala
 Loode tammik — chráněná doubrava v obci Kaarma
 Rakvere tammik — chráněná doubrava ve městě Rakvere
 Tartu tammik — městský park ve městě Tartu

příjmení několika osob estonského původu:

 Katrin Tammik — estonská básnířka
 Toivo Tammik — estonský architekt

v německých pramenech označení některých sídel, která nesou v estonštině jméno Tammiku, konkrétně:

 Tammiku (Rakke)
 Tammiku (Kose)